Ґумлі або Ґумло — легендарний король ґунів, що правив у 4 ст. за часів великого переселення народів. 
Згадується в "Битві ґотів і ґунів", яка включена в Сагу про Гервера та у збірці "Поетичної Едди".

Історично є прообразом одного з синів Короля ґунів, ґотів, данців та мідян Аттіли. Ґумлі був дідом Ґлода, сина короля ґотів Гейдрика.

Історія 
Ґумлі був (легендарним) королем ґунів, який, згідно з "Сагою про Гервер", правив у Ґуноланді під час великого переселення народів та війни між ґунами та ґотами в 4 столітті н.е. 

Він згадується також в епічній поемі "Hlöðskviða". Коли король остґотів Гейдрик пішов на ґунів, в одній з битв ґуни були розбиті, а дочка короля Ґумлі Сіфка (Сіфека) була захоплена ґотським королем. Гейдрик зґвалтував Сіфку (за іншою версією взяв її собі за дружину). Дочка короля ґунів народила йому сина Ґледа (Hlöðr). Але пізніше Гейдрик одружився з саксонською принцесою, яка народила йому сина Ангантира. Гейдрик відправив Сіфку та Ґледа назад до короля ґунів.

Ґумлі виховував Ґлода як воїна і свого спадкоємця, і з раннього дитинства привчав до зброї та коней, як це було прийнято у ґунів.

Коли Гейдрик помер, остґотським королівством заволодів його син Ангантир Гейдрекссон. За порадою Ґумлі Ґлод поїхав до столиці готів Архаймара. Коли Ґлод прибуває на похорон батька, він зустрічає свого брата Ангантира. Який запрошує свого зведеного брата на тризну. Ґлод попросив половину королівства, як спадщину по своєму батькові. Агантир натомість пропонує йому третину королівства та велику кількість скарбів і рабів. 
Але наставник Антантира король геатів Гізур відхилив це прохання, назвав Ґлода байстрюком і переконав Ангантира нічого йому не давати. 

Ґумлі та Ґлода образила така відповідь і вони збирають ґунську армію з 300 000 воїнів, що виступила проти ґотів. Війна почалась на околицях лісу Мюрквід (Темного лісу), що лежав між землями ґотів і ґунів. Ґуни напали на ґотську фортецю, яку обороняла жінка-воїн Гервора III — сестра Ангантира. 

Першу битву ґуни виграли, взяли ґотську фортецю, а Гервора (що також була зведеною сестрою Ґлода) загинула під час бою. 

Гізур зі своїми військами геатів прийшов на допомогу остґотам. Вирішальна битва відбулась на Дунаї. Бій між остґотами з геатами та ґунами тривав вісім днів із великими втратами з обох боків. Однак ґотам таки вдалося прорвати лінію оборони ґунів. 

В цій битві загинули Ґумлі та Ґлод, а також Гізур. Ангантир продовжив правити в Рейдґоталанді.

Вважається, що історичним прообразом цієї битви була Битва при Недао.

Джерела  
 The Battle of the Goths and the Huns. Christopher Tolkien, en Saga-Book (University College, London) 14, parte 3 (1955-6).
 Hlöðskviða Trad. al inglés en Northvegr.org
 "El canto de Hloth y Angantyr" o "La batalla de los hunos"  
 Hervarar saga ok Heiðreks  på norrønt fra Heimskringla.no
 Tunstalls engelske oversettelse av Hervarar saga

Легендарні правителі
Правителі гунів
Антична історія України
Персоналії за алфавітом